Мосехон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 30,6 км². Население — 4895 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Покровителями города считаются святой Эстебан Протомартир и Нª Сª де лас Ангустияс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Sitio Web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Mocejón
 Agrupación del PSOE de Mocejón
 Libros sobre Mocejón

Муниципалитеты Толедо